2012 FIM Swedish Speedway GP − był czwartą imprezą w sezonie 2012 z cyklu Grand Prix. Zawody odbyły się 26 maja 2012 na stadionie Ullevi w Göteborgu. Zwycięzcą został Fredrik Lindgren, pokonując w finale Grega Hancocka, Chrisa Holdera i Tomasa H. Jonassona.

Zawodnicy 
Komisja Speedway Grand Prix nominowała Tomasa H. Jonassona jako zawodnika z dziką kartą. Rezerwowymi zawodnikami zostali Linus Sundström i Simon Gustafsson.

Wyniki

Bieg po biegu 
 N. Pedersen, Jonasson, Ljung, Harris
 Lindbaeck, Hampel, Lindgren, Gollob
 Sajfutdinow, Jonsson, Bjerre, Hancock
 Crump, Holder, B. Pedersen, Andersen
 Bjerre, Hampel, Andersen, Harris
 Sajfutdinow, Jonasson, Lindgren, Crump
 Jonsson, Ljung, B. Pedersen, Gollob (u)
 N. Pedersen, Holder, Hancock, Lindbaeck
 Lindgren, Holder, Jonsson, Harris (d)
 Hancock, Jonasson, Hampel, B. Pedersen
 Ljung, Crump, Lindbaeck, Bjerre
 N. Pedersen, Sajfutdinow, Gollob, Andersen
 Gollob, Crump, Hancock, Harris
 Jonsson, Jonasson, Andersen, Lindbaeck
 Holder, Hampel, Sajfutdinow, Ljung
 N. Pedersen, B. Pedersen, Bjerre, Lindgren
 Harris, Sajfutdinow, Lindbaeck, B. Pedersen
 Holder, Gollob, Jonasson, Bjerre
 Hancock, Lindgren, Andersen, Ljung
 Crump, N. Pedersen, Jonsson, Hampel
 Półfinały:
 Hancock, Jonasson, Crump, N. Pedersen (w)
 Holder, Lindgren, Sajfutdinow, Jonsson
 Finał:
 Lindgren, Hancock, Holder, Jonasson

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Bibliografia 
 SportoweFakty.pl

Szwecja
2012
2012 w Szwecji